Fernando Morán puede referirse a:

 Fernando Morán López (1926-2020), político español.
 Fernando Morán Santamarina (1949-), actor español.
 Fernando Morán Calvo-Sotelo (1955-), diplomático español.
 Fernando Morán Escudero (1976-), futbolista español.
 Fernando Navarro Morán (1989-), futbolista mexicano.